Игли́нский райо́н () — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в её границах под наименованием муниципальный район Иглинский район () в составе Республики Башкортостан Российской Федерации.

Административный центр — село Иглино, находящееся в 20 км от Уфы.

Географическое положение и климат 
Район находится в пригородной зоне Уфы. Площадь района составляет 2454 км².
Территория относится к Прибельской увалисто-волнистой равнине. В недрах выявлены месторождения нефти, марганцевых руд, флюсового известняка, тугоплавкой глины, керамзитовой глины, кирпичного сырья, гипса, песчано-гравийного материала и песка, строительного камня, агрономических руд. Гидрографическая сеть района образуют реки Белая, Уфа, Сим с притоками. 43,2 % территории района занимают широколиственные леса из липы, клёна, ильма и дуба, местами встречаются березовые и осиновые. Почвы сельскохозяйственных угодий серые лесные и светло-серые пойменные.

История 
Образован постановлением Президиума ЦИК Башкирской АССР 31 января 1935 года. 1 февраля 1963 года район был упразднён, 30 декабря 1966 года восстановлен. 

Вблизи деревни Шипово башкирские археологи обнаружили уникальное захоронение молодой девушки в свадебном облачении, датируемое эпохой раннего железа (около 2400 лет до н. э.).

4 июня 1989 года неподалёку от пос. Казаяк произошла крупнейшая в истории России и СССР железнодорожная катастрофа, унёсшая жизни 575 (по другим данным 645) человек.

Население 

На 1 января 2019 года в районе зарегистрировано 65 063 жителя. По состоянию на 1 января 2020 года численность населения муниципального района Иглинский район составила 65 643 человека, плотность населения – 26,7 человек на кв. км.

Согласно прогнозу Минэкономразвития России, численность населения будет составлять:
 2024 — 84,72 тыс. чел.
 2035 — 121,68 тыс. чел.

 Национальный состав
Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года: русские — 38,3 %, башкиры — 32 %, татары — 12,4 %, белорусы — 8,3 %, чуваши — 4,5 %, украинцы — 1,3 %, лица других национальностей — 3,2 %.

Административное деление 
В Иглинский район как административно-территориальную единицу республики входит 19 сельсоветов.

В одноимённый муниципальный район в рамках местного самоуправления входит 19 муниципальных образований со статусом сельского поселения:

Населённые пункты 
В Иглинском районе 128 населённых пунктов. В январе 2010 года в районном центре — селе Иглино — проживало 29 659 человек, в Иглинском сельсовете — 31 119 жителей.

Экономика и промышленность 
Район промышленно-сельскохозяйственный. Под сельскохозяйственными землями занято 106,7 тыс. га (43,5 % территории района), в том числе под пашнями — 69,8 тыс. га, сенокосами — 9,7 тыс. га, пастбищами — 27,2 тыс. га.

Наиболее крупные предприятия промышленности и переработки — ООО «Башминералресурс», ООО «Казаякский карьер», ООО «Завод «Энергетик», ОАО «Иглинский весовой завод», ООО «Спецхимзащита».

По состоянию на 1 января 2020 года на территории района зарегистрировано 1568 субъектов малого и среднего предпринимательства, что выше уровня 2018 года на 45 единиц, или 3 %.

Транспорт 
По территории района проходят железная дорога Москва — Челябинск  и автомобильная дорога М-5 «Урал». 

С запада на восток на протяжении 60 километров район пронизывает Транссибирская железнодорожная магистраль, вдоль которой расположены самые крупные населенные пункты района — сёла Улу-Теляк, Кудеевский, Урман, Тавтиманово, Чуваш-Кубово, Красный Восход.

В 2019 году открылся участок железнодорожного пути одного из крупнейших промышленных предприятий Иглинского района – ООО «Башминералресурс». Общая протяженность новых путей — около 8 км, это 11 стрелочных переводов, 2 пути, 2 фронта погрузки и выгрузки, собственная сортировочная. ООО «Башминералресурс» может транспортировать 170 полувагонов, то есть 120 тысяч тонн продукции в месяц.

Социальная сфера 
В районе 32 общеобразовательные школы, в том числе 21 средняя, 31 массовая библиотека, 45 клубных учреждений, центральная районная и две участковые больницы. Издаётся газета «Иглинские вести».

Археология 
Около деревни Шипово находится Шиповский археологический комплекс (VI век до н. э. — IV век н. э.). Шиповское городище (IV век до н. э. — III век н. э.) относится к караабызской (кара-абызской) культуре. Шиповский могильник состоит из трёх частей. Три захоронения, датирующиеся VI—V веками до н. э., относятся к ананьинской культуре. 12 погребений относятся к раннемусульманским погребальным памятникам, возможно, чияликской культуры (XIII—XIV века).

Примечания

Ссылки 
 

Районы Башкортостана
Иглинский район